352 км, 352-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 352 км (платформа, Северная железная дорога) — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога (Ивановская область). Код 316364
 352 км (платформа, Южно-Уральская железная дорога) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 828338
 352 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Волгоградская область). Код 584119
 352 км — недействующий остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Ханты-Мансийский Автономный округ). Код 779220

 352 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Львовская железная дорога (Волынская область). Код 358413
 352 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога (Узбекистан). Код 743661